Cavalchini ist der Familienname folgender Personen:

 Rinaldo Cavalchini' (vor 1290–1362), italienischer Dichter und Lehrer aus Verona
 Carlo Alberto Guidobono Cavalchini (1683–1774), Kardinal der Römischen Kirche, Kurienbischof
 Francesco Guidobono Cavalchini (1755–1828), Großneffe von Carlo Alberto, Kardinal